

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Cassio, frazione di Terenzo
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Castrignano, frazione di Langhirano
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Corniglio
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Dozza
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Migliarino, frazione di Fiscaglia
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Valera, frazione di Parma
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Vignale, frazione di Traversetolo

Piemonte 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Caramagna Piemonte
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Ceres
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Forno Canavese
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Marentino
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Moncestino
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Rocca Canavese
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Usseglio

Spagna 
 Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine – Canfranc

Pagine correlate 
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine
 Chiesa dell'Assunzione di Maria
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine